Topònim del llatí vallis fecunda:
 Vallfogona de Balaguer, municipi de la Noguera
 Vallfogona de Ripollès, municipi del Ripollès
 Vallfogona de Riucorb, municipi de la Conca de Barberà
 Vallfogona (Berguedà)
 Rector de Vallfogona, sobrenom del poeta Francesc Vicent Garcia i Torres